

Wydarzenia 

 21 lipca – Herostrates spalił świątynię Artemidy w Efezie.
 W Rzymie wybrano pierwszego dyktatora plebejskiego - Gajusza Marcjusza Rutilusa.

Urodzili się 
 19/20 lipca – Aleksander Macedoński
 Hefajstion, przyjaciel Aleksandra

Zmarli 
 Herostrates, stracony za podpalenie świątyni